«Гёта» () — фарерский футбольный клуб из города Норагёты. Основан в 1926 году. Шестикратный чемпион Фарерских островов — 1983, 1986, 1993, 1994, 1995, 1996. Шестикратный обладатель Кубка Фарерских островов — 1983, 1985, 1996, 1997, 2000, 2005. Команда неоднократно принимала участие в еврокубках, но дальше первого раунда не сумела пройти ни разу. Домашние матчи клуб проводил на стадионе «Серпургерди», вмещающем 2000 зрителей. В январе 2008 года команда объединилась с клубом «Леирвик» в один клуб «Вуйчингур».

Выступления клуба в еврокубках 
Q = #квалификационный раунд
R = #раунд

Достижения 
 Чемпион Фарерских островов (6): 1983, 1986, 1993, 1994, 1995, 1996
 Обладатель Кубка Фарерских островов (6'''): 1983, 1985, 1996, 1997, 2000, 2005

Примечания 

Футбольные клубы Фарерских островов